Existuje více významných lidí se jménem a příjmením Eduardo Costa:

 Eduardo Costa (judista) (* 1977) – argentinský judista
 Eduardo Costa (zpěvák) (* 1978) – brazilský zpěvák
 Eduardo Costa (politik) (1823–1897) – argentinský ministr zahraničních věcí v r. 1862
 Eduardo Costa (fotbalista) (*1982) – brazilský fotbalista